Miloslav Gureň (né le  à Uherské Hradiště en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 1993, il commence sa carrière au HC Zlín dans le championnat de Tchécoslovaquie. Il est choisi au troisième tour, au quatre-vingt-troisième rang lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1995 par les Canadiens de Montréal. Il part en Amérique du Nord en 1996. Il joue trente-six matchs avec les Canadiens. Il revient en Europe en 2001. Il remporte la 1.liga 2011 avec le HC Slovan Ústečtí Lvi.

Carrière internationale 
Il a représenté la République tchèque au niveau international en participant aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1993-1994|| AC ZPS Zlin || Extraliga tchèque|| 22|| 1|| 5|| 6|| || 3|| 0|| 0|| 0|| 
|-
| 1994-1995|| AC ZPS Zlin|| Extraliga tchèque || 32|| 3|| 7|| 10|| 10|| 12|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 1995-1996|| AC ZPS Zlin|| Extraliga tchèque || 28|| 1|| 2|| 3|| || 7|| 1|| 0|| 1|| 
|-
| 1996-1997|| Canadiens de Fredericton|| LAH|| 79|| 6|| 26|| 32|| 26|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Canadiens de Fredericton || LAH|| 78|| 15|| 36|| 51|| 36|| 4|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 1998-1999|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 12|| 0|| 1|| 1|| 4|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Canadiens de Fredericton|| LAH|| 63|| 5|| 16|| 21|| 24|| 15|| 4|| 7|| 11|| 10
|-
| 1999-2000|| Canadiens de Montréal || LNH|| 24|| 1|| 2|| 3|| 12|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Citadelles de Québec|| LAH|| 29|| 5|| 12|| 17|| 16|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2000-2001|| Citadelles de Québec || LAH|| 75|| 11|| 40|| 51|| 24|| 8|| 4|| 2|| 6|| 6
|-
| 2001-2002|| HC Oceláři Třinec|| Extraliga tchèque|| 52|| 2|| 9|| 11|| 44|| 6|| 1|| 2|| 3|| 9
|-
| 2002-2003|| HK CSKA Moscou|| Superliga|| 39|| 2|| 7|| 9|| 14|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 55|| 7|| 8|| 15|| 26|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 30|| 5|| 2|| 7|| 22|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 51|| 6|| 9|| 15|| 36|| 4|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
| 2006-2007|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 53|| 1|| 14|| 15|| 80|| 7|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2007-2008|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 56|| 1|| 8|| 9|| 34|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| HC Ocelari Trinec|| Extraliga tchèque|| 41|| 4|| 11|| 15|| 52|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2009-2010|| HC BENZINA Litvínov|| Extraliga tchèque|| 44|| 3|| 6|| 9|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || HC Slovan Ústečtí Lvi || 1.liga || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| 17|| 1|| 2|| 3|| 10
|-
| 2010-2011|| HC Slovan Ústečtí Lvi || 1.liga || 30|| 1|| 4|| 5|| 28|| 21|| 1|| 0|| 1|| 10
|-
| 2011-2012|| HC Slovan Ústečtí Lvi || 1.liga || 41|| 1|| 16|| 17|| 24|| 10|| 1|| 4|| 5|| 2
|-
| 2012-2013 || Aquile FVG || Serie A || 40|| 6|| 26|| 32|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Rouen || Ligue Magnus || 23 || 3 || 14 || 17 || 20 || 7 || 1 || 0 || 1 || 8 
|-
| 2014-2015 || HC Appiano || Serie A || 11|| 2|| 2|| 4|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Ferencváros TC || MOL Liga || 25 || 4 || 7 || 11 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HC Uherský Brod || Krajské přebory || 23|| 3 || 14 || 17 || || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HC Uherský Brod || Krajské přebory || 21 || 7 || 11 || 18 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HC Uherský Brod || Krajské přebory || 
|-
| 2018-2019 || HC Uherský Brod || Krajské přebory || 
|-
| 2019-2020 || HC Uherský Brod || Krajské přebory || 17 || 3 || 7 || 10 || 12 || 2 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2020-2021 || HC Uherský Brod || Krajské přebory || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || HC Uherský Brod || Krajské přebory || 3 || 0 || 2 || 2 || 2 || - || - || - || - || -

| 36|| 1|| 3|| 4|| 16|| || || || ||

Au niveau international

| 1994|| align="left"| Championnat d'Europe junior || 5|| 1|| 3|| 4|| 2|| || align="left"| Médaille de bronze
|-
| 1995|| align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 0|| 0|| 0|| 4|| || align="left"| Quatrième place
|-
| 1996|| align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 2|| 2|| 2|| || align="left"| Sixième place

Références 

Naissance en septembre 1976
Naissance à Uherské Hradiště
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur du HC Zlín
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des Citadelles de Québec
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du HC Litvínov
Joueur du HC Slovan Ústečtí Lvi
Joueur de la SG Pontebba
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du HC Appiano
Défenseur de hockey sur glace